Lennig ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Franz Lennig (1803–1866), deutscher Theologe
 Calvin Lennig (* 1993), deutscher Jazzmusiker
 Carl Clemm-Lennig (1818–1887), deutscher Chemiker und Industrieller
 Friedrich Lennig (1796–1838), deutscher Dialektdichter
 Stephan Lennig (* 1975), deutscher Kirchenmusiker und Hochschulrektor 
 Walter Lennig (1902–1968), deutscher Kulturjournalist und Biograf